Шубитидзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Шубитидзе, Алексей Васильевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шубитидзе, Гиви — грузинский и американский самбист и дзюдоист.